In 2010 werd het 90ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 16 januari tot 2 mei. De competitie werd in twee fases gespeeld, beide winnaars bekampten elkaar in de finale. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Braziliaans competitievoetbal 2010